Buisson (Vaucluse) – comune francese
 Le Buisson (Lozère) – comune francese
 Le Buisson (Marna) – comune francese
 Buisson – frazione del comune di Antey-Saint-André